Алунішу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бейкулешть.
 Алунішу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бредулец.
 Алунішу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнецелу.
 Алунішу () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Спінень.
 Алунішу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синкраю.
 Алунішу () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Мегуреле.